Dixon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dixon Township (Arkansas)
 Dixon Township (Illinois)
 Dixon Township (Kansas)
 Dixon Township (North Dakota)
 Dixon Township (Ohio)
 Dixon Township (Oklahoma)
 Dixon Township (Gregory County, South Dakota)
 Dixon Township (Hamlin County, South Dakota)